Escândia — em latim: Scandia; nome utilizado pelos primeiros geógrafos gregos e romanos para descrever diversas ilhas inexploradas do Norte da Europa
 Scandia (Kansas) — cidade dos Estados Unidos
 Scandia (planta) — género botânico pertencente à família Apiaceae
 Saab 90 Scandia — avião civil sueco

Ver também
 Scandiano — comuna italiana da região da Emília-Romanha